láma, az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül a tevefélék családjába tartozó faj
 láma, a dharma tanítójának elnevezése a tibeti buddhizmusban
 láma, személyre vonatkozó pejoratív kifejezés az informatikai szlengben